Bown est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Andy Bown (né en 1946), musicien et compositeur britannique
 (1882-1958), joueur anglais de football
 (né en 1954), coureur automobile américain de NASCAR
Heather Bown (née en 1978), joueuse américain de volley-ball
Jane Bown (1925-2014), photographe anglaise
 (né en 1960), coureur automobile américain
John Young Bown (1821-1890), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1957), acteur anglais
 (1891-1971), pionnier américain de la radio
 (né en 1978), joueur australien de football australien

Voir aussi

Homonymie de patronyme